Бербанк има више значења:
 Бербанк (Вашингтон), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Вашингтон
 Бербанк (округ Санта Клара, Калифорнија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Бербанк (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Бербанк (Калифорнија), је град у америчкој савезној држави Калифорнија
 Бербанк (Оклахома), је град у америчкој савезној држави Оклахома
 Бербанк (Охајо), је град у америчкој савезној држави Охајо